2 miejscowości w Polsce: 
 Wilczowola – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Magnuszew 
 Wilczowola – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Policzna